Сель (в гидрологии) — поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород.

Топонимы 
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Арьеж.
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Верхняя Сона.
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Дордонь.
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Канталь.
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Сель — коммуна во Франции в департаменте Эро.
 Сель — коммуна в Норвегии в губернии Оппланн.
 Сель — городской район в Рейкьявике в Исландии.

Фильмы 
 Сель — фильм режиссёра Ярополка Лапшина 2003 года.

См. также 
 Сели (значения)